Duisburger Sportclub bzw. Duisburger SC ist der Name folgender Sportvereine:

 Duisburger Sport-Club 1900, siehe Duisburger SV 1900
 Duisburger Sportclub Kaiserberg, siehe DSC Kaiserberg
 Duisburger Sportclub Preußen, siehe Preußen Duisburg
 Duisburger SC, siehe Füchse Duisburg, Eishockeyverein